Telosentis är ett släkte av hakmaskar. Telosentis ingår i familjen Illiosentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Telosentis